Хосе Валега () (29 марта 1909, Буэнос-Айрес, Аргентина — ?, Аргентина) — аргентинский агроном, генетик, селекционер растений и политический деятель.

Биография 
Родился Хосе Валега 29 марта 1909 года в Буэнос-Айресе. В 1927 году поступил в университет в Буэнос-Айресе, который окончил в 1932 году и остался там, где непродолжительное время являлся научным сотрудником. Вскоре входит в политику и поступает на работу в Министерство сельского хозяйства Аргентины, спустя какое-то время возвращается в науку и работает в качестве научного сотрудника в Институте селекции в Сан-Каталине, в университете Ла-Платы. Вскоре переехал в США и устроился на работу в Миннесотский университет, но вскоре вернулся в Аргентину и поступил на работу в Институт селекции растений в Кастелле. С 1960 по 1969 год был директором отдела растениеводства и защиты растений Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. С 1969 года — на пенсии.

Скончался Хосе Валега в Аргентине, точная дата смерти неизвестна.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены патологии растений, генетике, селекции, проблемам сохранения и изучения коллекций зерновых и других культур (пшеницы, ячменя, овса, льна).
 Занимался вопросами физиологии и иммунитета растений.

Членство в обществах 
 Иностранный член ВАСХНИЛ (1970—?).

Награды и премии 
 Удостоен ряда научных наград.

Литература 
 Латинская Америка. Энциклопедический справочник : в 2 т. — М.: Советская энциклопедия, 1979.
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения .

Родившиеся в Буэнос-Айресе
Учёные по алфавиту
Агрономы Аргентины
Генетики Аргентины
Селекционеры Аргентины
Политики Аргентины
Иностранные члены ВАСХНИЛ